Banka kan avse:

Geografi

Azerbajdzjan 

 Bankə, ort,

Frankrike 

 Banca, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Indien 

 Bānka, ort, Bihar, Banka, 
 Banka (distrikt), Bihar,

Indonesien 

 Pulau Bangka (ö i Indonesien, Bangka-Belitung), 
 Pulau Bangka (ö i Indonesien, Sulawesi Utara), 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar